Островск — название населённых пунктов:

Россия 
 Островск — село в Дмитровском районе Орловской области.

Украина 
 Островск — село в Заречненском районе Ровненской области.